(« sous l'eau » en anglais) peut désigner :

 Underwater, une chanson Mika sortie en single en 2012 et tiré de l'album The Origin of Love.
 Underwater, un film américain de William Eubank sorti en 2020.
 Underwater Demolition Team (UDT), des unités d'élite de la marine américaine ayant existé de 1942 à 1983 et considérées comme les précurseurs des SEAL.
 Underwater Moonlight, un album de The Soft Boys, sorti en 1980.
 Underwater!, le titre original de La Vénus des mers chaudes, film américain de John Sturges, sorti en 1955.

Voir aussi 
 Underwater World